Vinicka peut désigner :

Vinicka, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Berane ;
Vinicka, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor.